Cuacos de Yuste kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuacos, ort, Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Cuacos de Yuste (kommun i Spanien), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar